Beacon View ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beacon View (Maryland), im Anne Arundel County
 Beacon View (Nebraska), im Sarpy County